Die Emegteichüüdiin Lig 2020 war die 6. Spielzeit der mongolischen Fußballliga der Frauen. Die Saison begann am 14. September 2020 und endete am 10. Oktober 2020. Titelverteidiger war Arvis FFC. Meister wurde der Deren FFC.

Tabelle

Weblinks 
 Website des Mongolischen Fußballverbandes
 MWNL 2020 auf RSSF.com

Fußballsaison 2020
2020